élettér, ökológiai fogalom
 Lebensraum, politikai fogalom